massoni – affiliati alla massoneria

Persone
 Carlo Massoni (1914-2010) – generale, artigliere e paracadutista italiano, medaglia d'argento al valor militare
 Carlos Domingos Massoni, meglio conosciuto come Mosquito (1939) – ex cestista brasiliano
 Piero Massoni (1896-1957) – aviatore e militare italiano

Altro
 Palazzo Massoni – edificio del XVII secolo di Lucca
 Villa Massoni – edificio nel comune di Massa, provincia di Massa-Carrara

Pagine correlate
Masson